Кари́на Тот (; ) — австрийская кёрлингистка.

В составе женской сборной Австрии участница десяти  (лучшее занятое место — девятое в  и ). В составе смешанной сборной Австрии участница  (заняли двадцать пятое место ) и пяти  (лучшее занятое место — четвёртое в ).

Является неоднократным чемпионом и призёром чемпионатов Австрии — за спортивную карьеру 10 раз становилась чемпионом Австрии по кёрлингу среди женщин, 8 раз чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных команд, 2 раз чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных пар.

Играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018), серебро (2012, 2015).
 : золото (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), серебро (2011, 2020).
 : золото (2008, 2016), серебро (2012, 2013), бронза (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её старшая сестра Клаудия Фишер (урождённая Тот) — тоже кёрлингистка, они вместе несколько лет играли в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу